Bahnknoten steht für

 Eisenbahnknoten, ein zentraler Bahnhof
 Knoten (Astronomie), spezieller Punkt der Umlaufbahnen von Himmelskörpern

Siehe auch:
 Knotenpunkt
 Autobahnknoten